Monocephalus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Smith 1906. Monocephalus ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Monocephalus